У́лица Ба́бушкина — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Бабушкина — улица в Архангельске.
 Улица Бабушкина — улица в Астрахани.
 Улица Бабушкина — улица во Владимире.
 Улица Бабушкина — улица в Екатеринбурге.
 Улица Бабушкина — улица в Ижевске.
 Улица Бабушкина — улица в Иркутске.
 Улица Бабушкина — улица в историческом районе Ягодная слобода Кировского района Казани.
 Улица Бабушкина — улица в Калининграде.
 Улица Бабушкина — улица в Коломне.
 Улица Бабушкина — улица в Краснодаре.
 Улица Бабушкина — улица в Красноярске.
 Улица Бабушкина — улица в Липецке.
 В Москве:
 Улица Ивана Бабушкина — улица в Юго-Западном округе.
 Улица Лётчика Бабушкина — улица в Северо-Восточном округе.
 Улица Бабушкина — улица в Петрозаводске.
 Переулок Бабушкина — переулок в Ростове-на-Дону.
 В Санкт-Петербурге:
 Улица Бабушкина — улица в Невском районе.
 Улица Бабушкина — улица в Красном Селе.
 Улица Бабушкина — улица в Смоленске.
 Улица Бабушкина — улица в Стерлитамаке.
 Улица Бабушкина — улица в Сызрани.
 Улица Бабушкина — улица в Сыктывкаре.
 Улица Бабушкина — улица в Таганроге.
 Улица Бабушкина — улица в Улан-Удэ.
 Улица Бабушкина — улица в городе Уфе.
 Улица Бабушкина — улица в Чите.
 Улица Бабушкина — улица в Ярославле.

Украина 
 Улица Бабушкина — прежнее название улицы Романа Шухевича в Днепре.
 Улица Бабушкина — улица в Донецке.
 Улица Бабушкина — прежнее название улицы Леси Украинки в городе Запорожье.
 Улица Бабушкина — прежнее название улицы Марка Безручка в Киеве.
 Улица Бабушкина — прежнее название улицы Семёна Тютюшкина в Кропивницком.
 Улица Бабушкина — прежнее название Госпитальной улицы в Луцке.
 Улица Бабушкина — прежнее название улицы Семёна Яхненко в Одессе.
 Улица Бабушкина — улица в Симферополе.
 Улица Бабушкина — прежнее название улицы Александра Русова в Херсоне.

Белоруссия 
 Улица Бабушкина — улица в Минске.

См. также 
 Площадь Бабушкина